Chersoneso (, composto di χέρσος (chérsos, “terra asciutta”) e νῆσος (nêsos, “isola”)) fu nella geografia dell'antichità il nome attribuito dai Greci a varie città e penisole:

città
 Chersonissos, sull'isola di Creta;
 Cherson, in Crimea;
 Chersonesus Parva, in Egitto;
 Chersoneso, in Sicilia;
 Chersoneso, in Tracia;
 Chersoneso di Europa, in Tracia orientale.

penisole
 Chersoneso Aureo, la penisola di Malacca, nell'attuale Malaysia;
 Chersoneso Cimbrico, la penisola dello Jutland, nell'attuale Danimarca;
 Chersoneso Cnidio, la lunga penisola che sorge fra l'isola di Rodi, a sud, e quella di Kos a nord, su cui anticamente sorgeva la città di Cnido e corrispondente all'attuale distretto di Datça;
 Chersoneso Taurico, la penisola di Crimea;
 Chersoneso Tracico, corrisponde alla penisola di Gallipoli, ovvero la costa europea dello stretto dei Dardanelli, oggi in territorio turco.

Pagine correlate 
 Cherso
 Cherson